La frégate de Type 053H1 (classe  Jianghu-II en code OTAN) est une sous-classe de frégates lance-missiles dérivée du Type 053 construite et exploitée la Marine de l’Armée populaire de libération.

Historique 
Le Type 053H1 (nom de code OTAN Jianghu-II) est une version améliorée du Type 053H amélioré avec électronique, moteur et équipement de ravitaillement plus récents.

Le Zhaotong (555) a été modifié avec des systèmes plus avancés comme banc d'essai. Des missiles air-air (AAM)  ont été ajoutés.

Unités

Galerie

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des navires de la marine birmane
 Type 053H2
 Type 053H2G
 Type 053H3

Liens externes 
 Classe Jianghu - site global security
 World Navies Today: Myanmar
Type 053H1 - Site milpower.org

Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération
Classe de frégate de la marine birmane
Classe de frégate
Navire construit en Chine
Navire de marine chinoise transféré à la marine birmane
Navire de la Marine chinoise transféré à la Marine bangladaise